Magallanes kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Magallanes, kommun, Santa Cruz,

Chile 

 Punta Arenas, regionhuvudort, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Magallanes, 
 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, region,

Mexiko 

 Magallanes, Chavinda, 
 Magallanes, Hidalgo, 
 Magallanes, Veracruz, Tatahuicapan de Juárez, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar